Geistiges Tagebuch steht für:

 Diarium spirituale (dt. Geistiges Tagebuch), Niederschrift seiner visionären Erlebnisse von Emanuel Swedenborg
 Geistiges Tagebuch (Yogananda), Buch von Yogananda